Obama pode se referir a:

Locais 
 Obama (Japão), uma cidade no Japão
 Obama (Nagasaki), uma antiga cidade no Japão
 Obama Onsen, um onsen (hot spring) localizado em Obama, Nagasaki
 Domínio de Obama, de um domínio feudal no período Edo no Japão
 Castelo de Obama (Fukui), o castelo de que o Domínio Obama foi governado
 Castelo de Obama (Mutsu), uma montanha castelo na antiga província do Japão Mutsu

Sub-nomes 
 Obama, África, um apelido (luo)
 Obama (小浜), um sobrenome japonês
 Clã Obama (小浜氏), um samurai do clã Japão feudal

Transportes 
 Obama Line, uma ferrovia operada pela linha Japão West Railway Company
 Estação Obama, uma estação de trem na Linha Obama
 Estação Higashi-Obama, uma estação de trem na Linha Obama
 Obama Nishi Interchange (小浜西インターチェンジ), o intercâmbio no terminal Maizuru-Wakasa Expressway entre a Prefeitura de Tsuruga (Fukui), Miki e Prefeitura de Hyōgo, no Japão

Empresas 
 Cable TV Wakasa Obama (ケーブルテレビ若狭小浜), um fornecedor de televisão por cabo no Ōi, Obama, Takahama, Natasho, e Wakasa áreas Prefeitura de Fukui, Japão

Pessoas 
 Barack Obama (1961), 44º presidente dos Estados Unidos da América
Barack Obama, Sr. (1936-1982), pai do presidente Barack Obama.
 Michelle Obama (1964), esposa do 44° presidente Barack Obama, e ex-primeira-dama dos Estados Unidos
 Família Obama
 Ricardo Mangue Obama Nfubea (1961), o primeiro-ministro da Guiné Equatorial
 Santiago Obama Ndong, presidente do Convergência para a Democracia Social (um partido político na Guiné Equatorial)

Ver também 
 Ohama e Kohama para a palavra escrita com a mesma kanji 小浜 em japonês, mas pronunciado Ohama ou Kohama.

Obama